

Населені пункти та їхні частини
 Суль — село в гміні Білґорай Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Суль — село в гміні Райча Живецького повіту Сілезького воєводства
 Суль — колонія в гміні Білґорай Білґорайського повіту Люблінського воєводства

Примітки